Алексе́й Пота́пов:
 Потапов, Алексей Владимирович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Потапов, Алексей Ефремович (1903—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Потапов, Алексей Николаевич (1772—1847) — член государственного и военного советов, генерал.
 Потапов, Алексей Степанович (1904—1966) — советский военачальник, участник обороны Севастополя 1941—1942 годов.